Manazuru puede hacer referencia a:

 Un torpedero japonés de la Clase Hayabusa, el Manazuru.
 Un torpedero japonés de la Clase Chidori, el Manazuru.
 Una población japonesa de la Prefectura de Kanagawa, Manazuru.
 La península de Manazuru, en la misma prefectura.
 El Cabo Manazuru, de origen volcánico, en la citada península.
 El parque natural ubicado en la prefectura.